Blakely peut faire référence à :

Toponyme

Blakely, localité de Géorgie
 Township de Blakely, canton du comté de Gage dans le Nebraska
 Blakely, localité de Pennsylvanie
 Blakely Island, l'une des îles San Juan dans l'État de Washington
 Port Blakely, sur l'île Bainbridge dans l'État de Washington,

Patronyme 
 Charles Adams Blakely (1950-), officier de la marine américaine
 Colin Blakely (1930-1987), acteur britannique
 Gene Blakely (1922-1987), acteur américain
 Mike Blakely (1958-), chanteur américain
 Susan Blakely (1952-), une actrice américaine
 William Blakely (1875-1941), botaniste australien

Autre 
 , plusieurs navires
 Blakeley 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme